L'expression « grande musaraigne » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes d'eulipotyphles :
 la Grande musaraigne () ;
 la Grande musaraigne du désert () ;
 la Grande musaraigne grise ().

Articles connexes

Référence 

Insectivore (nom vernaculaire)
Soricidae
Nom de mammifère ambigu